Hrachovište, gemeente in Slowakije
Hrachoviště, gemeente in Tsjechië